Il cavaliere audace, conosciuto anche come Il cavaliere solitario – film statunitense del 1945 diretto da Joseph Kane
 Il cavaliere solitario – film statunitense del 1958 diretto da Budd Boetticher
Il cavaliere solitario – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1949 al 1957

Pagine correlate 
Lone Ranger (disambigua)
The Lone Ranger